Discosomatidae är en familj av koralldjur. Discosomatidae ingår i ordningen skivanemoner, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Discosomatidae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skivanemoner
Discosomatidae